Чуриловка — село в Ухоловском районе Рязанской области России, входит в состав Смолеевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 11 км на северо-запад от центра поселения села Смолеевка и в 12 км на юго-запад от райцентра Ухолово.

История  
В качестве села с церковью Великого Чудотворца Николая Чуриловка упоминается в окладных книгах 1676 года. В 1793 году построена была новая деревянная Николаевская церковь. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Еголдаевской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 133 дворов.

С 1929 года село являлось центром Чуриловского сельсовета Ухоловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Смолеевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ухоловского района